Plaznica je lahko:
 ime potoka
  Plaznica, potok in drugi pritok reke Save po sotočju Save Bohinjke in Save Dolinke. 
 naselje na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
 Plaznica, pri Šentlipšu (), občina Žitara vas. Na Plaznici, na Plaznico, s Plaznice, plazniški, Plazničáni in Plazníčani. Znameniti Plazničan: Franc Kukovica

Sklici